Франтішек Каберле (,  8 листопада 1973, Кладно) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Чехії. Старший брат Томаша та син старшого Каберле.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1999 року був обраний на драфті НХЛ під 76-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Кладно», МОДО, «Лос-Анджелес Кінгс», «Атланта Трешерс», «Кароліна Гаррікейнс», «Пардубице» та «Пльзень».

Загалом провів 555 матчів у НХЛ, включаючи 32 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Чехії, провів 83 гри в її складі.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Володар Кубка Стенлі в складі «Кароліна Гаррікейнс» — 2006.
Збірні
 Чемпіон юніорського чемпіонату Європи 1991.
 Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 1993.
 Чемпіон світу 1996, 1999, 2000, 2001 та 2005.
 Бронзовий призер чемпіонатів світу 1997 та 1998.
 Бронзовий призер Олімпійських ігор 2006.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Кладно»
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Пльзеня»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»
Чеські бронзові олімпійські медалісти